Het seizoen 2014/15 van de Zondag Hoofdklasse C ging van start op 7 september 2014, de laatste speelronde was op 10 mei 2015. De zondag Hoofdklasse C is een van de zes op een na hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was USV Hercules, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag C